Marzen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Marzen (1882–1924), preußischer Verwaltungsbeamter
 Philipp Marzen, deutscher Jurist